HZ steht für:
 Habitable Zone
 Heidenheimer Zeitung
 Hersfelder Zeitung
 Historische Zeitschrift
 HZ (Zeichenkodierung), chinesische Zeichenkodierung
 Kreis Herzberg
 Pomair (ICAO-Code), ehemalige belgische Fluggesellschaft
 SAT Airlines (IATA-Airline-Code), russische Fluggesellschaft
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Saudi-Arabien
 Codebezeichnung für die Plattenserie HZ series von Horo Records

HZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: 
 Landkreis Herzberg (1991–1996)
 Landkreis Harz (seit 2007)
 Griechenland: Iraklio (nur Motorräder)
 Nordirland: County Tyrone
 Norwegen: Otta in der Provinz Oppland

HŽ steht für:
 Hrvatske Željeznice, kroatische Bahngesellschaft

Hz steht für:
 Hertz (Einheit), Maßeinheit für die Frequenz

hz steht für:
 Otjiherero, Sprachcode nach ISO 639-1

Abkürzung